Barwinkowe (ukrainisch ; russisch /) ist eine Stadt in der Ukraine in der Oblast Charkiw mit etwa 9000 Einwohnern (2015). Sie war bis Juli 2020 das Zentrum des Rajons Barwinkowe im südlichen Teil der Oblast.

Lage 
Barwinkowe liegt 132 Kilometer südöstlich von Charkiw am Fluss Suchyj Torez.

Geschichte 
Der Ort wurde im 17. Jahrhundert durch den Kosakenführer Iwan Barwinok gegründet und nach ihm benannt, 1938 wurden dem Ort die Stadtrechte verliehen.
Mit der Abschaffung der Leibeigenschaft und Anschluss an die Eisenbahn im Jahre 1869 boomte der Ort. Spätestens 1894 wurde im Dorf die erste Dampfmühle gebaut und eine rasche Industrialisierung der Siedlung setzte ein. Vor dem Ersten Weltkrieg lebten 24.000 Menschen in Barwinkowe, es gab eine Handelsschule, mehrere Schulen (darunter auch eine deutsche Schule) sowie zwei orthodoxe Kirchen.
Während des Zweiten Weltkrieges hatte der Ort stark unter den Kriegshandlungen zu leiden, er war einer der Schauplätze der Schlacht bei Charkow.

Seit Ende Mai 2022 ist Barwinkowe Kriegsschauplatz im Ukrainekrieg.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Barwinkowe (:uk:Барвінківська міська громада/Barwinkiwska miska hromada). Zu dieser zählen auch die 57 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer sowie die 2 Ansiedlungen Iwaniwka und Jasykowe, bis dahin bildete die Stadt die gleichnamige Stadtratsgemeinde Barwinkowe (Барвінківська міська рада/Barwinkiwska miska rada) im Süden des Rajons Barwinkowe.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort ein Teil des Rajons Isjum.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Barwinkowe Teil der Gemeinde:

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle:

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Gegründet im 17. Jahrhundert
Rajon Isjum